Чемпионат Украины — главное соревнование Украины в ряде видов спорта:

 Чемпионат Украины по бадминтону 
 Чемпионат Украины по баскетболу
 Чемпионат Украины по баскетболу среди женщин
 Чемпионат Украины по бейсболу
 Чемпионат Украины по боксу
 Чемпионат Украины по водному поло
 Чемпионат Украины по волейболу среди мужчин
 Чемпионат Украины по волейболу среди женщин
 Чемпионат Украины по вольной борьбе
 Чемпионат Украины по гандболу среди мужчин
 Чемпионат Украины по гандболу среди женщин
 Чемпионат Украины по греко-римской борьбе
 Чемпионат Украины по дзюдо
 Чемпионат Украины по конькобежному спорту в классическом многоборье
 Чемпионат Украины по лёгкой атлетике
 Чемпионат Украины по мини-футболу
 Чемпионат Украины по мини-футболу среди женщин
 Чемпионат Украины по пляжному волейболу
 Чемпионат Украины по пляжному футболу
 Чемпионат Украины по регби
 Чемпионат Украины по софтболу
 Чемпионат Украины по тяжёлой атлетике
 Чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках
 Чемпионат Украины по футболу
 Чемпионат Украины по футболу среди женщин
 Чемпионат Украины по футзалу
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой
 Чемпионат Украины по хоккею с мячом
 Чемпионат Украины по художественной гимнастике
 Чемпионат Украины по шахматам среди мужчин
 Чемпионат Украины по шахматам среди женщин
 Чемпионат Украины по международным шашкам среди мужчин
 Чемпионат Украины по русским шашкам среди мужчин
 Чемпионат Украины по шоссейному велоспорту

Соревнования на Украине